Бамматов — фамилия, распространённая в Дагестане. Многие представители фамилии Бамматов — кумыки.

 Бамматов, Бурган Гамидович — учёный-филолог.
 Бамматов, Гайдар Нажмутдинович — министр иностранных дел Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана.
 Бамматов, Динислам Хизриевич (род. 2001) — российский борец греко-римского стиля;
 Баммат, Наджмуддин — франко-афганский исламовед и представитель в ООН.
 Бамматов, Зайнал Зияутдинович (1921—1996) — составитель первого русско-кумыкского словаря.
 Баммат Нажмудин — учёный, дипломат и литератор, сын Гайдара Бамматова.
 Бамматов, Темир-Булат — политический деятель, брат Гайдара Бамматова.

Топонимика 
 Бамматюрт
 Бамматбекюрт
 Виноградное (Чечня) — кум. Баммат-юрт

Примечания